Malinovo este numele purtat de mai multe localități:
 Malinovo, Loveci - sat din Regiunea Loveci, Bulgaria
 Malinovo, Senec - comună din Districtul Senec, Slovacia